osoby o nazwisku Żak
 żak – dawna nazwa studenta
 „Żak” – pismo studenckie
 Żak – marka motoroweru
 Żak – studencka rozgłośnia radiowa z Łodzi
 żak – sieć pułapkowa
 Klub ŻAK w Gdańsku